Виктор Маслов:
 Маслов, Виктор Александрович (1910—1977) — советский футболист и тренер.
 Маслов, Виктор Борисович (род. 1949) — советский футболист, украинский тренер.
 Маслов, Виктор Владимирович (род. 1976) — российский автогонщик.
 Маслов, Виктор Иванович (1906—1941) — советский военный моряк.
 Маслов, Виктор Николаевич (род. 1950) — губернатор Смоленской области (2002—2007).
 Маслов, Виктор Павлович (род. 1930) — российский физик и математик.
 Маслов, Виктор Алексеевич (умер 13.12.1942) — советский физик-экспериментатор, предложивший в 1940 году создать атомную бомбу.